Gare d'Ichiba (JR West)
 Gare d'Ichiba (Shintetsu)